Follen est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Adolf Ludwig Follen (1794-1855), écrivain allemand ;
 Charles Follen McKim (1847-1909), architecte américain ;
 Karl Follen (1796-1840), poète, écrivain, savant et antiesclavagiste germano-américain ;
 Paul Follen (1799-1844), avocat allemand devenu pionnier américain ;
 Paul Follen (1812-1887), capitaine au long cours, négociant français et maire de Saint-Malo.

Patronyme allemand